De Swaen (Nieuw-Beijerland), voorheen Windlust, een molen
Plateelbakkerij De Swaen een voormalige plateelbakkerij in Gouda
De Swaen (restaurant), een restaurant in Oisterwijk
De Swaen (Soest), een oude boerderij in Soest

Personen met de naam De Swaen
Michiel de Swaen (1654-1707), heelmeester en een rederijker uit de Zuidelijke Nederlanden
Willem de Swaen (1607/1608-1673/1674), priester

Zie ook
Swaen (doorverwijspagina)